Molekulska formula -{C13H9NO}- se može odnositi na:

 Akridon
 CR gas